Ridington ist der Familienname folgender Personen:

 Jillian Ridington (* 1936), kanadische Feministin und Anthropologin sowie Ehefrau von
 Robin Ridington (* 1939), nordamerikanischer Anthropologe und Autor